Die Liste der Kapitäne der deutschen Fußballnationalmannschaft enthält alle Spieler, die seit 1908 als Spielführer der Nationalmannschaft fungierten. Bisher trugen 131 Spieler die Kapitänsbinde, 13 Spieler davon sind in ihren Vereinen noch aktiv, von denen aber nur noch zehn aktuell im erweiterten Nationalmannschaftskader stehen. Nach dem Rücktritt von Philipp Lahm, der seit 2011 Kapitän gewesen war und nach der Fußball-Weltmeisterschaft 2014 seinen Rückzug aus der Nationalmannschaft verkündet hat, wurde sein Stellvertreter Bastian Schweinsteiger am 2. September 2014 zum neuen Kapitän ernannt. Schweinsteiger kam aber erst am 29. März 2015 wieder zum Einsatz, so dass seine Stellvertreter Manuel Neuer, Sami Khedira und Thomas Müller ihn in mehreren Spielen nach der Ernennung vertreten mussten. Nach dem Abschiedsspiel von Schweinsteiger am 31. August 2016 wurde Neuer am 1. September sein Nachfolger.

Sechs Spieler wurden gleich in ihrem ersten Länderspiel für Deutschland Kapitän: Franz Binder, Ernst Blum, Josef Glaser, Arthur Hiller (Kapitän des ersten deutschen Länderspiels), Johann Mock und Christian Schmidt. Mock und Binder hatten zuvor schon für die österreichische Fußballnationalmannschaft gespielt.

Für neun Spieler war ihr einziges Spiel als Kapitän auch ihr letztes Länderspiel: Ernst Blum, Ernst Eikhof, Rudolf Gellesch, Heinrich Hergert, Andreas Kupfer, Josef Müller, Helmut Röpnack, Jakob Streitle und Serdar Taşçı. Zudem führte Lukas Podolski, der zuvor bereits fünfmal während eines Spiels die Kapitänsbinde übernommen hatte, in seinem letzten Länderspiel erstmals die Mannschaft als Kapitän auf das Feld.

Am 13. Mai 2014 löste Julian Draxler im Testspiel gegen Polen Christian Schmidt als jüngsten Kapitän ab, der am 24. April 1910 mit 21 Jahren und 299 Tagen Kapitän der Nationalmannschaft war. Draxler ist mit einem Alter von 20 Jahren und 235 Tagen der erste Spieler, der bei seinem ersten Einsatz als Kapitän jünger als 21 Jahre war.

Legende 
 Platz: Rang hinsichtlich der Anzahl der Einsätze als Kapitän.
 Name: Nennt den Namen des Fußballers. Spieler, die auch für die österreichische Fußballnationalmannschaft gespielt haben, sind besonders gekennzeichnet. Zuletzt nicht im Kader berücksichtigte Spieler sind kursiv gedruckt.
 Verein(e): Nennt den oder die Vereine, bei denen der Spieler aktiv war, als er als Kapitän fungierte.
 Geboren: Nennt das Jahr, in dem der Fußballer geboren wurde.
 1. Spiel als Kapitän: Nennt das Datum des ersten Einsatzes als Kapitän, ggf. die Minute der Übernahme des Kapitänsamtes nach Auswechslung des eigentlichen Kapitäns (ohne Auswechslungen in der letzten Spielminute) oder den Zeitpunkt der Auswechslung, als Beispiel: (bis 46.').
 Letztes Spiel als Kapitän: Nennt das Datum des letzten Einsatzes als Kapitän, sofern er in mehr als einem Spiel Kapitän war, ggf. die Minute der Übernahme des Kapitänsamtes nach Auswechslung des eigentlichen Kapitäns oder den Zeitpunkt der Auswechslung und das Spiel, sofern es sich dabei um ein bedeutendes Spiel handelt.
 Anzahl Spiele als Kapitän: Nennt die Anzahl der Spiele, in denen der Spieler als Kapitän fungierte, in Klammern Einsätze als Kapitän zu Beginn des Spieles, wenn geringer als die Gesamtzahl.
 Gesamtspiele: Nennt die Anzahl der Länderspiele des Spielers.
 Quote: Gibt den prozentualen Anteil der Spiele an, in denen der Spieler als Kapitän fungierte.
 Wichtige Spiele: Nennt für den deutschen Fußball bedeutende Spiele, in denen der Spieler Kapitän war.

Liste 

Die Liste ist sortierbar: Nach Anklicken eines Spaltenkopfes wird die Liste nach dieser Spalte sortiert, durch zweimaliges Anklicken wird die Sortierung umgekehrt. Durch Anklicken zweier Spalten hintereinander lassen sich verschiedene Kombinationen einstellen.

Stand: 1. Dezember 2022

Anmerkungen:

Besonderheiten 
 Längste ununterbrochene Serien als Kapitän:
 1. Franz Beckenbauer – 47 Spiele
 2. Berti Vogts – 20 Spiele
 3. Herbert Erhardt – 15 Spiele
 4. Jürgen Klinsmann – 12 Spiele
 5. Lothar Matthäus, Hans Schäfer, Uwe Seeler – je 11 Spiele
 8. Oliver Kahn, Ludwig Leinberger – je 10 Spiele

 Häufigste Auswechslungen als Kapitän:
 1. Lothar Matthäus, Miroslav Klose – je 11 ×
 3. Oliver Bierhoff, Karlheinz Rummenigge – je 8 ×
 5. Michael Ballack, Sami Khedira – je 7 ×
 7. Thomas Müller, Bernd Schneider – je 6 × (davon Schneider 3-mal in der 90. Minute)
 9. Philipp Lahm - 5 ×

 Im Testspiel gegen Weißrussland am 27. Mai 2008 trugen vier Spieler (Michael Ballack, Miroslav Klose, Torsten Frings und erstmals Jens Lehmann) die Kapitänsbinde.

 Die wenigsten Spiele als Kapitän vor Turnieren, bei denen der Spieler Kapitän war (kursiv = Ersatzkapitän im Turnier):
 0 Spiele: Fritz Szepan vor der WM 1934, Hans Mock vor der WM 1938, Karl-Heinz Rummenigge vor der EM 1980, Christian Wörns vor dem Confed-Cup 1999 und Bernd Schneider vor dem Confed-Cup 2005
 1 Spiel: Reinhold Münzenberg vor den Olympischen Spielen 1936, Andreas Brehme vor der EM 1992, Andreas Möller vor der EM 1996, Oliver Kahn vor der EM 2000, Torsten Frings vor dem Confed-Cup 2005
 2 Spiele: Hans Kalb vor den Olympischen Spielen 1928, Manfred Kaltz vor der WM 1982 und Thomas Häßler vor der EM 1996
 3 Spiele: Julian Draxler vor dem Confed-Cup 2017
 4 Spiele: Max Breunig vor den Olympischen Spielen 1912, Bernhard Cullmann vor der EM 1980 und Jürgen Kohler vor der EM 1996
 5 Spiele: Philipp Lahm vor der WM 2010
 6 Spiele: Camillo Ugi vor den Olympischen Spielen 1912, Hans Schäfer vor der WM 1958 und Rudi Völler vor der EM 1992
 7 Spiele: Franz Beckenbauer vor der EM 1972, Toni Schumacher vor der WM 1986 und Lothar Matthäus vor der EM 1988

Siehe auch 
 Ehrenspielführer
 Liste der deutschen Fußballnationalspieler
 Deutsche Fußballnationalmannschaft/Statistik

Quellen 
 Kicker Fußball Almanach 2006. ISBN 3-7679-0813-1 (Daten bis 29. Juni 2005)
 Kicker Edition 100 Jahre Deutsche Länderspiele (Daten bis 6. Februar 2008)

Einzelnachweise 

D
Deutsche Fußballnationalmannschaft